Comitatul Scotland sau Scotland County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Scotland County, Missouri
 Scotland County, North Carolina